

Codici
SIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile della Contea di Sullivan, Indiana (Stati Uniti)
siv – codice ISO 639-3 della lingua sumariup

Onomastica
Siv – nome proprio di persona femminile

Sigle
SIV – Servizio informazioni del Vaticano
SIV – Shadow banking system, sistema bancario collaterale 
SIV – Simian immunodeficiency virus, virus di immunodeficienza delle scimmie
SIV – Società Idroelettrica Veneta
SIV – Società Italiana Vetro – azienda pubblica italiana del gruppo EFIM
SIV – Stress Induced Voiding, fenomeno fisico che porta al guasto di un dispositivo elettronico
SIV – Structured investment vehicle, veicolo di investimento strutturato, tipo di società finanziaria